Masters 2014, Dafabet Masters, var en professionell inbjudningsturnering i snooker som spelades mellan 12 och 19 januari 2014 i Alexandra Palace i London, England. 

Ronnie O'Sullivan vann sin femte Masterstitel genom att besegra regerande mästaren Mark Selby med 10–4 i finalen.

Deltagare
Regerande Mastersvinnaren Mark Selby var rankad etta och regerande världsmästaren Ronnie O'Sullivan tvåa. Övriga platser gavs till spelare utefter gällande världsranking. I och med att regerande världsmästaren O'Sullivan var rankad 24:a fick inte Robert Milkins rankad 16:e plats i turneringen.

Prispengar
Den totala prissumman höjdes detta år från 500 000 till 600 000 GBP. De fördelades enligt följande:
Vinnare: 200 000
Tvåa: 90 000
Semifinal: 50 000
Kvartsfinal: 25 000
Åttondelsfinal: 12 500

Högsta break: 10 000

Totalt: 600 000 GBP

Huvudturnering

Final

Centuries

 138 Marco Fu
 136 Mark Davis
 134, 129 Ronnie O'Sullivan
 132, 112 Barry Hawkins
 120, 101 Judd Trump
 117 Shaun Murphy
 114 Mark Allen

 112 Stephen Maguire
 109 John Higgins
 106 Joe Perry
 104 Mark Selby
 101 Neil Robertson
 100 Ricky Walden

Källor
snooker.org

	
	
2014 i Storbritannien	
Snookersäsongen 2013/2014	
2014
Sportevenemang i London